Ernst Guth ist der Name folgender Personen:

* Ernst Guth (Politiker) (1893–1986), österreichischer Tischler und Politiker (ÖVP)
 Ernst Guth (Parteifunktionär) (1902–1972), deutscher Parteifunktionär (SED)